Tom și Jerry în New York este un serial american care a avut premiera pe HBO Max pe 1 iulie 2021. Este bazat pe caracterele Tom și Jerry si desene teatrale create de William Hanna și Joseph Barbera și servește ca o continuare a filmului, Tom și Jerry, care a fost lansat în cinematografe și HBO Max pe 26 februarie 2021.

În România serialul a avut premiera pe Boomerang pe 15 noiembrie 2021.

Cu episoade regizate de Darrell Van Citters, serialul are același stil artistic ca Tom și Jerry se dau în spectacol, echipa originală revenind împreună cu William Hanna (prin înregistrări de arhivă) ca vocile lui Tom și Jerry. Din distribuția serialului fac parte William Hanna (înregistrări arhivate), Kath Soucie, Joey D'Auria, Rick Zieff și Sam Kwasman.

Despre serial 
Amplasat după evenimentele din filmul hibrid de acțiune live/animație, seria îi urmărește pe Tom și Jerry având noi aventuri în Hotelul Royal Gate și în tot New York-ul.

Distribuția 
 William Hanna (voci din arhivă) ca Tom Motanul: o pisică de casă care își face treaba și o victimă a încercărilor de șantaj ale lui Jerry, uneori în același scurtmetraj.
 Rich Danhakl ca Jerry Soarecele: un șoarece care locuiește în aceeași casă cu proprietarii lui Tom, permițând să apară haos și distrugere în timp ce el și Tom se luptă.
 Kath Soucie ca Tuffy: Micul șoarece orfan, albastru/gri, purtând scutece, care este nepotul lui Jerry.
 Joey D'Auria ca Butch: O pisică neagră de alee care este liderul bătăușilor pisicilor de alee care sunt de obicei prieteni cu Tom și îl ajută să-l prindă pe Jerry.
 Rick Zieff ca Spike: Un buldog englez este în general prietenos și amabil și un tată iubitor pentru fiul său Tyke.
 Sam Kwasman ca Rățoiul: O rățușcă care are foarte încredere, chiar are încredere în Tom în multe situații în care Tom dorește să-l mănânce.

Episoade

Note

Legături externe
 
 Tom și Jerry în New York pe HBO Max

Seriale americane de televiziune pentru copii din anii 2020
Tom și Jerry